El término Drenthe puede referirse a:
 Drenthe (provincia): Provincia de los Países Bajos;
 Tour de Drenthe: Carrera ciclista, cuya primera etapa es la Dwars door Drenthe;
 Perdiguero de Drenthe: Raza de perro;
Personas
 Eugene Drenthe (1925-2009): Poeta y dramaturgo surinamense;
 Giovanni Drenthe (1990): Futbolista surinamés;
 Royston Drenthe''' (1987): Futbolista neerlandés;